Новосергеевка и Ново-Сергеевка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новосергеевка — название аула Кумсай Алгинского района Актюбинской области до 2009 года.

Россия 
 Новосергеевка — село в Архаринском районе Амурской области.
 Новосергеевка — село в Серышевском районе Амурской области.
 Новосергеевка — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Новосергеевка – деревня в Курчатовском районе Курской области (административный центр Колпаковского сельсовета).
 Новосергеевка – деревня в Курчатовском районе Курской области (входит в Колпаковский сельсовет).
 Новосергеевка — деревня в Полтавском районе Омской области.
 Новосергеевка — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Ново-Сергеевка — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Новосергеевка — исчезнувшая деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Новосергеевка — село в Кожевниковском районе Томской области.

Украина 
 Новосергеевка — село в Александровском районе Донецкой области.
 Новосергеевка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Новосергеевка — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Новосергеевка — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Новосергеевка — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Новосергеевка — село в Боровском районе Харьковской области.